This Might Sting a Little — другий студійний альбом американської групи Disciple.

Композиції 
 I Just Know – 4:22
 Golden Calf – 3:16
 Big Bad Wolf – 3:53
 1, 2, Conductor – 3:32
 Mud Puddle – 3:51
 Worship Conspiracy – 2:44
 10 Minute Oil Change – 2:54
 Turmoil – 5:09
 Hello – 2:27
 Bring the Heat – 3:08
 Bernie's Situation – 4:47
 Underneath – 3:56
 Furthermore – 7:07

Джерела 
 This Might Sting a Little  allmusic
 This Might Sting a Little  last.fm